Андеві́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 50 км на північ від Парижа, 75 км на південь від Ам'єна, 20 км на південь від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1123 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 3174,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 
 Сайт мерії 
 Андевіль на сайті французького Національного інституту географії
 Андевіль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Андевіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза